Льнозавод — предприятие, изготавливающее изделия из льна.

Льнозавод — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Льнозавод — деревня в Городокском районе Витебской области.

Россия 
 Льнозавод — посёлок в Тогульском районе Алтайского края.
 Льнозавод — посёлок в Судогодском районе Владимирской области.
 Льнозавод — посёлок в Бабушкинском районе Вологодской области.
 Льнозавод — село в Износковском районе Калужской области.
 Льнозавод — посёлок в Ульяновском районе Калужской области.
 Льнозавод — посёлок в Кикнурском районе Кировской области.
 Льнозавод — деревня в Лузском районе Кировской области.
 Льнозавод — посёлок в Шабалинском районе Кировской области.
 Льнозавод — посёлок в Новоторъяльском районе Марий Эл.
 Льнозавод — посёлок в Мошковском районе Новосибирской области.
 Льнозавод — посёлок в Муромцевском районе Омской области.
 Льнозавод — посёлок в Духовщинском районе Смоленской области.
 Льнозавод — деревня в Починковском районе Смоленской области, Мурыгинское сельское поселение. 
 Льнозавод — деревня в Починковском районе Смоленской области, Стодолищенское сельское поселение. 
 Льнозавод — деревня в Починковском районе Смоленской области, Шаталовское сельское поселение. 
 Льнозавод — деревня в Угранском районе Смоленской области.

См. также 
 Льнозавода
 Остановочная Платформа 82 км Льнозавод
 Ярский льнозавод